Пипиза () — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Большинство видов имеет чёрную окраску. Катоэпистерн в коротком, микроскопическом опушении, без длинных волосков.

Экология 
Личинки питаются на галлах, образованных тлями.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых